Руново — деревня в Новосокольническом районе Псковской области России. Входит в состав Маевской волости.

География 
Руново находится у реки Насва и озера Большие Насцы.

Расположена в 40 км к северо-западу от города Новосокольники.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 217 человек.

История 
В деревне после 1945 года жил Иван Антропович Бойков, полный кавалер ордена Славы

С января 1995 до апреля 2015 года деревня была административным центром ныне упразднённой Руновской волости.

Примечания 

Населённые пункты Новосокольнического района